Luray désigne :

 Luray est une commune française d'Eure-et-Loir, en région Centre-Val de Loire ;
 Luray, une ville américaine située au Kansas ;
 Luray, un village du comté de Clark, dans le Missouri, aux États-Unis ;
 Luray est une ville américaine, siège du comté de Page, dans l’État de Virginie.

Homonymie de toponyme